TTFA steht für:
 Thenoyltrifluoroaceton, eine organische chemische Verbindung
 Trinidad and Tobago Football Association, der Fußballverband von Trinidad und Tobago

TTFA